Nermal è un personaggio immaginario e uno dei personaggi principali del fumetto Garfield (sebbene sia dal 2008 che non appare più nelle strisce).

Personaggi di Garfield